}

Rodes - a maior das ilhas do Dodecaneso, situadas no Mar Egeu e que integra o território administrado pela Grécia; famosa devido ao Colosso de Rodes

Pessoas
Cecil Rhodes
Rhodes (cantor) - Cantor e compositor britânico.

Localidades

Rhodes (Iowa)

Rhodes (Mosela)

Marcas
Piano Rhodes

Veja também
Rodes (desambiguação)

Desambiguação